Pathfinder kan syfta på:

Pathfinder (Marslandare) – en av NASA:s marslandare
Pathfinder (rymdfärja) – en modell med ungefär samma vikt och storlek som en rymdfärja
Pathfinder (RAF) – en del av det brittiska flygvapnet under andra världskriget
Pathfinder (film) - en amerikansk film